Broadford může mít různé významy:
 Broadford (Skye) – obec na jihovýchodě ostrova Skye ve Vnitřních Hebridách, Skotsko
 Broadford (Victoria) – malé město ve státě Victoria, Austrálie
 Broadford (Pensylvánie) – obec v okrese Fayette v Pensylvánii, USA
 Broadford (Virginie) – obec v okrese Smyth ve Virginii, USA
 Broadford (Clare) – obec v irském hrabství Clare
 Broadford (Limerick) – obec v irském hrabství Limerick